Касета Фискал има више значења:

 Касета Фискал (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Касета Фискал (Санта Марија Кортихо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику